Poznań Porsche Open 2012 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour z cyklu Poznań Open rozgrywany w dniach 16–22 lipca 2012 w Poznaniu na kortach ziemnych o puli nagród 30 000 euro.

Gra pojedyncza

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w polskim sporcie
2012 w Poznaniu